Авшар — многозначный термин:

 Авшар — село в Агджабединском районе Азербайджана.
 Авшар — село в марзе Арарат, Армения.
 Хюлья Авшар (род. 1963) — турецкая актриса.

 
Авшар-село в Хазараспском районе Хорезмской области, Узбекистан